Гоббс, Хоббз (англ. Hobbes) — английская фамилия.

 Гоббс, Роджер () — английский политик.
 Гоббс, Томас (1588—1679) — английский философ-материалист,
 Гоббс, Хэлливел (1877—1962) — английский актёр.

Примечания